Sancho 2. kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Sancho 2. af Pamplona (efter 935–994)
 Sancho 2. af Kastilien (1040-1072)
 Sancho 2. af Portugal (1207–1248)